21301 Занін — астероїд головного поясу.
 Занін Василь Іванович (*1962) — радянський і український футболіст, воротар.
 Занін Володимир Григорович (*1949) — радянський футболіст.